Líncora puede referirse a:
 Líncora (Camporramiro), aldea española de la parroquia de Camporramiro, municipio de Chantada, provincia de Lugo, Galicia.
 Líncora (Chantada), parroquia española del municipio de Chantada, provincia de Lugo, Galicia.